Ottolenghi, Ottolengui:
 Carlos (E.) Ottolenghi (1904  1984), um ortopedista de destaque argentino (es)
 David Ottolenghi, "Gioele Dix" (* 1956, Milano), um ator e comediante italiano (en)
 Emanuele Ottolenghi (; 1969, Bologna), publicitário, e cientista político italiano (en)
 Giuseppe Ottolenghi (; 1838  1904), general italiano (it)
 Salvatore Ottolenghi (; 1861, Asti  1934, Roma), um médico e cientista italiano
 Smadar Ottolenghi (; 1937, Haifa  2003), advogado israelense (he)
 Yotam Ottolenghi (; 1968), proprietário, e chef do restaurante israelense (en)

 Palazzo Ottolenghi

Sobrenomes da língua italiana
Sobrenomes judaicos